Camp henviser til flere artikler:

 camp (lejr) – et andet ord for lejr. Ordet optræder oftest i sammensætninger så som campingvogn, campingplads, campist
 camp (kunst) – betegnelse for en livsstil der dyrker det bizarre, banale og komiske 
 cAMP - Et signalmolekyle i cellen